Награда Сатурн за најбољи акциони или авантуристички филм додљеивала се од 1994. до 2009. под називом Награда Сатурн за најбољи акциони, авантуристички или трилер филм, да би се од 2010. трилер припојио категорији хорора и коначно од 2013. добио своју засебну категорију.

Ово је списак филмова добитника Награде Сатурн за најбољи акциони или авантуристички филм према годинама доделе награде.

Спољашње везе 

Награде Сатурн